Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кімберлі По.

Моніка Селеш виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кіміко Дате (півфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (чвертьфінал)
  Ші-тін Ван (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Nichirei International Championships Draw 

Nichirei International Championships
Тур WTA 1996